Das Bistum Libariensis (, ) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf ein ehemaliges Bistum in der römischen Provinz in der westlichen Türkei. Es gehörte der Kirchenprovinz Squisieen an.

Siehe auch 

 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 

 

Libariensis